Dhaulagiri est un nom propre qui peut désigner :

 Dhaulagiri Himal ou massif du Dhaulagiri, massif de montagnes de l'Himalaya situé au Népal, comportant plusieurs sommets majeurs :
 Dhaulagiri, ou Dhaulagiri  (8167 m), septième plus haut sommet du monde ;
 Dhaugaliri II (7751 m) ;
 Dhaugaliri III (7715 m) ;
 Dhaugaliri IV (7661 m) ;
 Dhaugaliri V (7618 m) ;
 Dhaugaliri VI (7268 m).